Каллум Джошуа Райан О’Дауда (; ) — ирландский футболист, полузащитник клуба «Кардифф Сити» и сборной Ирландии.

Каллум — внук ирландского тенора Брендана О’Дауда, поэтому у него появилась возможность выступать за Ирландию.

Клубная карьера 
О’Дауда — воспитанник клуба «Оксфорд Юнайтед». 5 октября 2013 года в матче против «Саутенд Юнайтед» он дебютировал во Второй лиге Англии. 13 сентября 2014 года в поединке против «Эксетер Сити» Каллум забил свой первый гол за «Оксфорд Юнайтед». Летом 2016 года О’Дауда перешёл в «Бристоль Сити», подписав контракт на 3 года. Сумма трансфера 1,2 млн. евро. 6 августа в матче против «Уиган Атлетик» он дебютировал в Чемпионшипе. 4 ноября 2017 года в поединке против «Кардифф Сити» Каллум забил свой первый гол за «Бристоль Сити». В 2019 году О’Дауда продлил контракт с клубом на 3 года.

Международная карьера 
31 мая 2016 года в товарищеском матче против сборной Белоруссии О’Дауда дебютировал за сборную Ирландии.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 

Футболисты Англии
Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Кардифф Сити»